Кла́туорди Ре́ннокс (; 25 февраля 1897 — 1967), более известный как Ча́рли Ре́ннокс () — шотландский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Чарли Реннокс родился в шотландском городке Шоттс, Норт-Ланаркшир. Выступал за шотландские клубы «Дайкхед» и «Уишо», после чего переехал в Англию и стал игроком «Клэптон Ориент». В марте 1925 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в составе «Юнайтед» 14 марта 1925 года в игре против «Портсмута». Свой первый гол за клуб забил 7 сентября 1925 года в ворота бирмингемского клуба «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк». В сезоне 1925/26 стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, забив 17 мячей (включая хет-трик против «Бернли» 26 сентября). Всего провёл за клуб 68 матчей и забил 25 мячей.

В июле 1927 года перешёл в «Гримсби Таун», но не провёл за команду ни одного официального матча. В дальнейшем выступал за клубы низших дивизионов.

Умер в 1967 году в возрасте 70 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»